Säte kan avse:

 Säte – platsen där en juridisk person har sin hemvist
 Säte, i uttrycket "ha säte och stämma", som rättighet att delta i en omröstning
 Säte, i uttrycket "ta säte i", att en sak "börjar påverka någon", eller "tar en plats någonstans"
 Sätet – en viktig del vid ridning då det är centrum för ryttarens balans

Sammansättningar
 Aktivt säte – inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen ske 
 Biskopssäte – den ort som är säte för en biskop
 Herresäte – en stor lantgård som beboddes av  ett herrskap
 Lärosäte – en anstalt för högre utbildning
 Sätesbjudning – barn föds med fötter eller rumpa först
 Sätesgård –  en gård som under medeltiden eller 1500-talet bebotts av en frälseperson och innehaft "sätesfrihet", skattefrihet
 Sätesmuskeln – de muskler som utgår från och täcker höftbenet och korsbenet och är fästa vid lårbenet med hjälp av kraftiga senor
 Ventilsäte – en ventils fasta del i ventilhuset